Název Akmenupis může znamenat:
 řeka:
Akmenupis (Dabikinė) – potok na severu Litvy, pravý přítok řeky Dabikinė
 Akmenupis (Mituva) – potok na jihu Litvy, levý přítok řeky Mituva
 Akmenupis (Nova horní) – potok na jihu Litvy, pravý přítok řeky Nova
 Akmenupis (Nova dolní) – potok na jihu Litvy, levý přítok řeky Nova
 Akmenupis (Suosa) – tok na severovýchodě Litvy, který se vlévá do jezera Suosa v povodí řeky Lėvuo